Zwarte Lente (Cuba), een arrestatiegolf van Cubaanse dissidenten in 2003
Zwarte Lente (Kabylië), een serie van demonstraties in Algerije in 2001